Tanzania
 Butimba – circoscrizione della regione del Mara
 Butimba – circoscrizione della regione di Mwanza